Carlo Maria Pintacuda (1900-1971) – pilota automobilistico italiano
 Ennio Pintacuda (1933-2005) – gesuita, sociologo e scrittore italiano
 Mimmo Pintacuda (1927-2013) – fotografo italiano
 Paolo Pintacuda (1974) – sceneggiatore italiano